Lutzmann steht für:

 Lutzmann, deutscher Automobilhersteller, siehe Anhaltische Motorwagenfabrik

Lutzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lutzmann (1859–1930), deutscher Erfinder, Unternehmer und Automobilpionier